Cet article traite de la saison 1966-1967 du Mouloudia Club d'Oran. qui été la troisiéme saison en Division National une  

Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie 1966-1967.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres 

(*) Journée programmée le  et reportée au dimanche .

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1966-1967
La voix de l'Oranie du  n° ? , Rétrospective du football Oranais, N. Benfedah.( Archives de M'hammed )

Annexes

Articles connexes 
 Mouloudia Club d'Oran

Liens externes 

1966-1967
Oran MC